Берніна — гора у Швейцарії.
 Берніна — гірський масив у східній Швейцарії і північній Італії.
 Берніна — округ кантона Граубюнден.
 Берніна — перевал в Альпах.
 Bernina International — міжнародний виробник швейних машин і оверлоків
 Берніна-Експрес — залізничний панорамний туристичний маршрут у Швейцарії
 Бернінабан — залізниця у Швейцарії
 Бернінабах — потік у Граубюнден